Фехта:

 Фехта — город в Германии, районный центр, расположен в земле Нижняя Саксония.
 Фехта — район в Германии. Центр района — город Фехта. Район входит в землю Нижняя Саксония.